Schnappschloss steht für:
 eine Konstruktion von Tür- und anderen Schlössern, siehe Schnappschloss (Verschluss)
 bei alten Feuerwaffen das Steinschloss